Por Caballete de pintor puede referirse a:
 Un caballete utilizado por los pintores;
 Una constelación denominada Pictor o el Caballete del Pintor, de los cielos australes que se encuentra entre la estrella Canopus y la Gran Nube de Magallanes.